Esistono più comuni francesi con questo nome

Monségur – Gironda
Monségur – Landes
Monségur – Lot e Garonna
Monségur – Pirenei Atlantici